Cette page contient les pages d'homonymie de Brother, Brothers, The Brother et The Brother.

Brother est le mot anglais équivalent au français frère.

Entreprises 
 Brother, une entreprise japonaise de machines à coudre et de périphériques informatique (imprimantes, fax et multifonctions)

Musique 
 Brother, un groupe de musique celte d'Australie
 Brother, une chanson de Pearl Jam
 Brother, un album studio de Morten Harket sorti en 2014
 Brothers, un album studio de The Black Keys sorti en 2010
 Brother, un album studio de Boyzone sorti en 2010
 Brothers, un album de Carlos Santana sorti en 1994

Cinéma 
 Brothers, un film de 1912 avec Wallace Reid
 Brothers, un film de 1913 avec Harry Carey (Le fils favori de la mère), Charles Hill Mailes (Le père) et Mabel Normand
 Brothers, un film de 1929 de Scott Pembroke
 Brothers, un film de 1930 avec Claire McDowell (Mrs. Naughton) 
 Brother, un film d'action russe réalisé en 1997
 Brother, un film de 2000 de Takeshi Kitano
 Brother, un film de 2012 de Sacha Polak
 Brothers, un film danois réalisé par Susanne Bier sorti en 2004
 Brothers, un film réalisé en 2009 par Jim Sheridan
 Brothers, un film de 2015 réalisé par Karan Malhotra
 Brothers, un film néerlandais de 2017 réalisé par Hanro Smitsman
 The Brother, un film de 1987 de Jackie Chan
 The Brothers, un film américain de 2000 de Gary Hardwick
 The Brother, un film de 2012 de An Zhanjun

Télévision 

 Brother and Brother, une série télévisée française créée par Jean-Michel Hua et diffusée en 2006 sur Canal+
 Brothers, une série télévisée de 1984 avec Dan Foliart 
 Brothers, une série télévisée de 2009 avec Michael Strahan, Daryl Mitchell et CCH Pounder
 The Brothers, une série télévisée américaine diffusée entre 1972 et 1976

Géographie 

 The Brothers, un archipel de petites îles en Nouvelle-Zélande ;
 The Brothers, deux sommets des États-Unis ;
 The Brothers, un nom qui regroupe deux îles à Hong Kong.
Brothers Islands, ou El Ikhwa, un archipel de deux îles en mer Rouge.

Voir aussi 
 Brother Records, un label musical
 
 Big Brother
 , abréviation anglaise de brother

Homonymie de titre